Marta Pérez puede referirse a:

 Marta Pérez i Sierra, escritora española nacida en 1957;
 Marta Pérez Ibáñez, historiadora del arte española nacida en 1965;
 Marta Pérez Morales, pintora puertorriqueña (1934 - 2004);
 Marta Pérez Miguel, atleta española nacida en 1993.